Alma mater est un terme employé pour désigner un college ou un lycée dans lequel une personne a fait ses études.
Adriana Mater est le second opéra de Kaija Saariaho.
Gaia Mater est un réseau international d’écologie humaniste dont l’objet principal est la solidarité.
Magna Mater deorum Idaea était le nom de la déesse phrygienne Cybèle et de Ria dans la mythologie romaine.
La Mater Dolorosa constitue un contrepoint pathétique aux thèmes religieux de la Nativité et de la Vierge à l'enfant.
Mater Matuta (littéralement, la mère du petit matin), une vieille divinité italique d'origine osque
Mater et Magistra est une encyclique de Jean XXIII du .

Claude-Denis Mater (1780-1862), homme politique français 
Rudy Mater est un footballeur français né à Valenciennes le .
Stabat Mater est une séquence liturgique ou hymne chrétienne composée au treizième siècle et attribuée au franciscain italien Jacopone da Todi.
 Mater est une section de la ville belge d'Audenarde.
 Une mater lectionis (« mère de lecture ») est une consonne d’un abjad (alphabet hébreu, arabe...) qui sert à noter des voyelles ou des semi-voyelles.
Mater est le verbe d'action de matage (mâter pour le mâtage).

Homonymie de patronyme